Landtagswahlkreis Gifhorn steht für folgende Wahlkreise in Niedersachsen:

 Landtagswahlkreis Gifhorn-Nord/Wolfsburg
 Landtagswahlkreis Gifhorn-Süd